Elsmere ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Elsmere (Colorado)
 Elsmere (Delaware)
 Elsmere (Kentucky)
 Elsmere (Nebraska)
 Elsmere (New Jersey)
 Elsmere (New York)